Los fosfatidilinositol bifosfato son un grupo de fosfolípidos con dos grupos fosfatos y el término puede usarse para varias moléculas:
 Fosfatidilinositol 3,4-bifosfato
 Fosfatidilinositol 3,5-bifosfato
 Fosfatidilinositol 4,5-bifosfato

Fosfolípidos